Роберт Бенджамін Сільверс (; 31 грудня 1929, Мінеола, Нассо, штат Нью-Йорк — 20 березня 2017, Манхеттен, Нью-Йорк) — американський редактор.
 Філ Сільверс (англ. Phil Silvers, 11 травня 1911 — 1 листопада 1985) — американський актор театру, кіно і телебачення, комік, диктор радіо і актор.